Вольф (від ), або Вольфф (, «вовк») — німецьке (германське) ім'я і прізвище.

Персоналії

Ім'я 
 Вольф-Генріх фон Гелльдорф Wolf-Heinrich von Helldorff; 1896—1944) — німецький генерал поліції.

Прізвище 
 Александер Вольф (;  1978) — німецький біатлоніст, дворазовий бронзовий призер чемпіонату світу з біатлону (2008).
 Альбін Вольф (; 1920—1944) — німецький льотчик-ас, обер-лейтенант люфтваффе. Кавалер Лицарського хреста Залізного хреста з дубовим листям.
 Андреас Вольф (;  1982) — німецький футболіст, захисник.
 Арнольд Вольф (; 1877—1924) — австрійський і український військовий діяч, генерал-четар УГА.
 Вільгельм Вольф (; 1897—1939) — австрійський політик, останній міністр закордонних справ Австрії перед її аншлюсом нацистською Німеччиною.
 Генріх Вольф (; 1875—1943) — австрійський шахіст.
 Горст фон Вольф (; 1886—1941) — німецький воєначальник часів Третього Рейху, генерал-майор Вермахту (1940).
 Гуго Вольф (; 1860—1903) — словенський композитор.
 Денніс Вольф (;  1978) — німецький професійний культурист.
 Джеймс Вольф (; 1727—1759) — офіцер британської армії, відомий своїми реформами у галузі освіти.
 Ернст Вольф (; 1886—1964) — німецький офіцер, віцеадмірал крігсмаріне.
 Єнні Вольф (;  1979) — німецька ковзанярка-спринтерша, олімпійська медалістка (2010).
 Зігрід Вольф (;  1964) — австрійська гірськолижниця, олімпійська чемпіонка (1988).
 Йозеф Вольф (нім. Josef Wolf; 1903—???) — нацистський злочинець, службовець концтабору Дахау.
 Карл Вольф (нім. Karl Wolff; 1900—1984) — німецький політичний і військовий діяч, обергруппенфюрер СС і генерал військ СС. Кавалер Німецького хреста в золоті.
 Карл Вольф (нім. Karl Wolf; 1913—2005) — обер-фельдфебель вермахту, кавалер Лицарського хреста Хреста Воєнних заслуг з мечами.
 Каті Вольф (;  1974) — угорська співачка.
 Конрад Вольф (; 1925—1982) — німецький режисер, президент Академії мистецтв НДР, брат Маркуса Вольфа.
 Кріста Вольф (; 1929—2011) — німецька письменниця.
 Людвіг Вольф (; 1886—1950) — німецький воєначальник, генерал авіації. Кавалер Лицарського хреста Хреста Воєнних заслуг з мечами.
 Льюїс Вольф (; 1898—1972) — американський кардіолог.
 Макс Вольф (; 1863—1932) — німецький астроном.
 Манфред Вольф (;  1957) — колишній німецький хокеїст канадського походження, нападник.
 Марія Кароліна Вольф (; 1742—1820) — німецька піаністка, співачка та композитор.
 Маркус Вольф (; 1923—2006) — керівник розвідки НДР, генерал-полковник держбезпеки.
 Міхаель Вольф (;  1981) — німецький хокеїст, нападник.
 Петер Вольф (;  1946) — ліхтенштейнський політик, колишній спікер парламенту.
 Рікардо Вольф (, , уроджений — ; 1887—1981) — хімік, винахідник, підприємець, філантроп, дипломат.
 Рудольф Вольф (; 1816—1896) — швейцарський астроном.
 Сюзі Вольф (;  1982) — професійна автогонщиця з Шотландії.
 Том Вольф (;  1982) — американський бізнесмен і політик-демократ, губернатор штату Пенсільванія.
 Фердинанд Вольф (1796/97—1854) — російський лікар, революціонер-декабрист.
 Фредді Вольфф (; 1910—1988) — британський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1936).
 Христіан Вольф (; 1679—1754) — німецький філософ.
 Шарль Вольф (; 1827—1918) — французький астроном.

Інше 
 Людінггаузени-Вольффи — німецький шляхетний рід.
 Вольф (друкарня) — всеукраїнська мережа друкарень «Вольф»
 Число Вольфа — числовий показник кількості плям на Сонці.

Див. також 
 Вульф
 Вульфф
 Вулф
 Вольфсон

Посилання 
 
Німецькі прізвища
Єврейські прізвища